Василий Константинович Клименко (, с. село Петровка, Екатеринославская губерния — 20 апреля 1984, Киев) — советский украинский партийный и профсоюзный деятель, первый секретарь Ворошиловградского областного комитета Компартии Украины (1951—61).

Биография 
С 15 лет работал в молодёжной организации в селе Щербиновка. Вскоре он попадает в комсомол, а потом становится секретарём Щербинской молодёжной организации.

С 1924 года работает в Щербинском руднике.

С 1928 года по 1930 год срочно служит в воинской части.

С 1929 года член ВКП(б).

В 1935 году окончил химико-технологический факультет Киевского политехнического института.

В 1935 году работал инженером, а также начальником цеха Славянского арматурно-изоляторного завода.

С 1939 года по март 1941 года директор Славянского арматурно-изоляторного завода.

С марта 1941 года по декабрь 1941 года секретарь Сталинского областного комитета КП(б) Украины.

С декабря 1941 года по август 1943 года секретарь Башкирского областного комитета ВКП(б).

С 1943 года по 1944 год помощник секретаря Сталинского областного комитета КП(б) Украины по химической промышленности.

С 1944 года по 1951 год 2-й секретарь Сталинского городского комитета КП(б) Украины.

С 28 января 1949 года по 23 сентября 1952 года кандидат в члены ЦК КП(б) Украины.

С 1951 года по март 1961 года 1-й секретарь Ворошиловградского — Луганского областного комитета КП(б) — КП Украины.

С 23 сентября 1951 года по 10 февраля 1976 года член ЦК КП(б) — КП Украины.

С 25 февраля 1956 года по 30 марта 1971 года член ЦК КПСС.

С марта 1961 года по март 1971 года председатель Украинского республиканского Совета профсоюзов.

С 19 мая 1961 года по 17 марта 1971 года кандидат в члены Президиума — Политического бюро ЦК КП Украины.

Депутат Верховного Совета СССР 3—7 созывов.

С марта 1971 года на пенсии.

Умер в 1984 году в Киеве.

Образование 
В 1935 году окончил химико-технологический факультет Киевского политехнического института.

Награды 
 3 ордена Ленина (в том числе 18.08.1956)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» (21.04.1939) — за стахановские методы работы, а также за освоение новых видов электрических машин и за экономичную работу на электростанциях и цехах без аварий.

Память 
В его честь названа одна из улиц в Петровке.

Примечания 

Персоналии:Луганск
Первые секретари Ворошиловградского обкома КП Украины
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Секретари Донецкого обкома КП Украины
Секретари Башкирского обкома КПСС
Члены ЦК КП Украины
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КП Украины
Вторые секретари Донецкого обкома КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС